Ел Ребомбео има више значења:

 Ел Ребомбео (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ребомбео (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ребомбео (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ребомбео (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Ребомбео (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику